Петровсько-Розумовське (зустрічаються також назви Петрівське (Розумовське), Петровське Розумовське) — колишнє село, яке увійшло до складу Москви в 1917 році. Від нього походять інші топоніми Петровсько-Розумовське, Петровсько-Разумовська або Петровсько-Розумовський.
 Петровсько-Розумовське — дворянська садиба у цьому селі.
 Петровсько-Розумовське — комплексний заказник в Москві.

Транспорт 
 «» — діючий зупинний пункт Жовтневої залізниці у Москві.
 «» — пусковий зупинний пункт лінії МЦД-1 на Савеловському напрямку Московської залізниці у Москві.
 «» — станція Серпуховсько-Тимірязєвської і Люблінської ліній Московського метрополітену.

Вулиці 
 Петровсько-Разумовська алея — алея на півночі Москви.
 Петровсько-Розумовський проїзд — проїзд на півночі Москви.
 Старий Петровсько-Розумовський проїзд — проїзд на півночі Москви.